БОМ — аббревиатура, которая имеет следующие значения:
 Беспоршневая отсадочная машина
 Ближнепольный оптический микроскоп

См. также 
 Бом
 BOM